Элóй Тисóн (, 1964, Мадрид) — испанский писатель.

Творчество 
Единодушно относится критикой к наиболее интересным и перспективным авторам 1990-х — 2000-х годов. Публикуется как журналист, выступает как литературный критик и рецензент. Преподает литературное мастерство в Писательской школе (Мадрид) и др. культурных центрах.

Книги 
 La página amenazada (1984, стихи).
 Velocidad de los jardines (1992, новеллы; по оценке газеты El País, одна из наиболее интересных испанских книг последней четверти века, в Интернете названа среди трех лучших книг последнего двадцатипятилетия)
 Seda salvaje (1995, роман; финалист премии Эрральде за роман)
 Labia (2001, роман; причислен к числу испанских книг года — )
 La voz cantante (2004, роман)
 Parpadeos (2006, новеллы; премия испанской критики Буря в стакане); Рецензия Андреса Неумана)
 Técnicas de iluminación (2013, роман; премия испанской критики Буря в стакане за лучшую книгу года).

Творческие ориентиры 
Среди своих ориентиров называет новеллистику Чехова, Чивера, Кортасара, романы Пруста, Набокова, Беккета, Кафки, Клариси Лиспектор, Джуны Барнс, Хуана Карлоса Онетти.

Признание 
По опросу 50 литературных критиков журналом La Clave в 2003, Элой Тисон — один из двадцати наиболее многообещающих личностей в современной испанской культуре.

Ссылки 
 Краткая биография, библиография, линки на сайте литературного центра Отель Кафка 

Писатели Испании
Родившиеся в 1964 году
Родившиеся в Мадриде
Писатели XXI века
Писатели Испании XXI века